Marraarsuit bezeichnet:
 Marraarsuit (Bucht, Illukasiip Tunua), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Marraarsuit (Bucht, bei Qunnermiut), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland